Kluky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kluky u Čáslavi (Kluks), Gemeinde im Okres Kutná Hora
Kluky u Mladé Boleslavi (Kluk), Gemeinde im Okres Mladá Boleslav
Kluky u Písku (Klauk), Gemeinde im Okres Písek
Kluky (Hradec Králové) (Kluk), Stadtteil von Hradec Králové, Okres Hradec Králové

Siehe auch:
Kluki
Clukey